Heart Like a Grave (рус. — «Сердце как могила») — восьмой студийный альбом финской мелодик-дэт-метал группы Insomnium, выпущенный 4 октября 2019 года на лейбле Century Media. Это первый альбом с участием Яни Лииматайнена в качестве третьего гитариста группы. Журнал Loudwire назвал его одним из 50 лучших металлических альбомов 2019 года.

Список композиций

Участники записи

Insomnium 
 Нийло Севянен — бас-гитара, гроулинг
 Вилле Фриман — гитара, чистый вокал
 Маркус Ванхала — гитара
 Яни Лииматайнен — гитара, чистый вокал
 Маркус Хирвонен — ударные

Дополнительные музыканты 
 Теему Аалто — бэк-вокал
 Алекси Мунтер — клавишные

Производство 
 Insomnium — продюсер
 Теему Аалто — продюсер, запись (гитара, бас-гитара, вокал), микширование (бонус-треки), мастеринг (бонус-треки)
 Киммо Перккиё — запись (ударные)
 Алекси Мунтер — запись (клавишные)
 Йенс Богрен — микширование, мастеринг
 Симо Хеиккинен — обложка
 Веса Ранта — обложка, фотографии (буклет)
 Нора Дирклинг — макет
 Юсси Ратилайнен — фотографии (группа)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Heart Like a Grave at Century Media Records

альбомы Century Media Records
альбомы Insomnium